Борис Кантемиров:
 Кантемиров, Борис Маирбекович (род. 1963) — советский и российский актёр и режиссёр, заслуженный тренер России по карате, политик.
 Кантемиров, Борис Николаевич — заместитель директора Аналитического центра по научно-методической работе в РАКЦ, ветеран космических войск, испытатель ракетно-космической техники, бывший зам. Председателя Комитета космонавтики ДОСААФ СССР.